Les élections cantonales françaises de 1880 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-2 

Mr Bernard et Simon sont candidats pour le siège de conseiller d'arrondissement.

*sortant

Canton de Brest-3 

*sortant

Canton de Daoulas 

*sortant

Canton de Lannilis 

*sortant

Canton de Plabennec 

*sortant

Canton de Ploudalmézeau 

*sortant

Canton de Lanmeur 

Mr de Kersauson (père) (Légit.) élu depuis 1858 est mort en 1877. Son fils Louis de Kersauson-Vieux-Chatel (Légit.) a été élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Saint-Pol-de-Léon 

*sortant

Canton de Plouescat 

*sortant

Canton de Plouzévédé 

*sortant

Canton de Saint-Thégonnec 

François Quéinnec (père) (Légit.) élu depuis 1874 est mort en 1879.
Aristide Andrieux (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit.

*sortant

Canton de Concarneau 

*sortant

Canton de Fouesnant 

Valéry Cormier (Rép.mod) élu depuis 1874 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Pont-l'Abbé 

*sortant

Canton de Rosporden 

Louis le Rouxeau de Rosencoat (Légit.) élu depuis 1852 est mort en 1877. Yves-Louis Jaouen(Légit.) a été élu lors de la partielle qui suit.

*sortant

Canton de Pont-Croix 

*sortant

Canton de Crozon 

Édouard Fénigan (Rép.mod) élu depuis 1874 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Pleyben 

*sortant

Canton de Carhaix-Plouguer 

Mr Gaubert (Légit.) élu depuis 1867 démissionne en 1878. Joseph Nédellec (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit. Il ne se représente pas en 1880.

*sortant

Canton d'Arzano 

*sortant

Canton de Bannalec 

Mr Le Bihan (Rép.mod) élu depuis 1874 démissionne en 1878. Alexandre Guégan (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit.

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1880